Gai Aquil·li Flor (en ) va ser un magistrat romà del segle III aC. Formava part de la gens Aquíl·lia.

Va ser elegit cònsol l'any  al sisè any de la Primera Guerra Púnica. Se li va assignar com a província Sicília on va vigilar els moviments d'Amílcar Barca durant els darrers mesos de l'any. L'any següent va seguir a l'illa en qualitat de procònsol i es va dedicar a bloquejar Mitistratum una plaça forta de muntanya que finalment va rendir amb l'ajut del cònsol de l'any Aule Atili Calatí, fins que al final de l'estiu va tornar a Roma. El 5 d'octubre del  va celebrar un triomf a Roma.

Referències 

Flor, Gai
Cònsols romans de la dècada del 250 aC
Procònsols